Joan Mir Mayrata (Palma de Mallorca, 1997. szeptember 1. –) spanyol motorversenyző. A 2017-es MotoGP Moto3-as kategóriájának és a 2020-as MotoGP világbajnoka.

Karrierje 
2013 és 2014 között a Red Bull MotoGP Rookies Cup-ban versenyzett. Első szezonjában a 9. helyen végzett az összetettben, míg a másodikban ezüstérmes lett. 2015-ben a FIM CEV Moto3 junior világbajnokságon indult, az első 6 futamon 4 győzelmet szerzett, de végül az összetett bajnokságban a 4. helyen végzett. A Moto3-ban a 2015-ös ausztrál nagydíjon Ono Hiroki helyett indult először, de kiesett.A következő évtől a teljes szezonban a Moto3-ban versenyzett, majd 2017-ben világbajnok is lett. 2018-ban a Moto2-be igazolt a Estrella Galicia 0,0 Marc VDS csapatához.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

Források

További információk 
 Joan Mir weboldala

Spanyol motorversenyzők
1997-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek